Иоганн Георг Моцарт () — отец Леопольда Моцарта и дед Вольфганга Амадея Моцарта. Переплетчик из Аугсбурга, Германия.

Биография 
Иоганн Георг был сыном Франца Моцарта, мастера-каменщика. Однако Иоганн Георг стал переплётчиком. Женился на Анне Марии Банеггер, вдове своего бывшего хозяина, и таким образом получил лицензию гильдии своего старого хозяина. Его первая жена не родила ему детей и умерла в 1718 году. 

Второй женой переплётчика в 1719 году стала Анна Мария Зульцер. У них было восемь детей  в 1719—1735 годах; трое мальчиков и две девочки дожили до совершеннолетия. Леопольд, родившийся 14 ноября 1719 года, был самым старшим из них.

Семья была католиками и после 1722 года жила в доме, принадлежавшем иезуитам. Они отправили двух своих старших сыновей в иезуитские школы.

Ни Иоганн Георг, ни его жена Анна Мария не оказали прямого влияния на жизнь своего знаменитого внука. Иоганн Георг умер за 20 лет до рождения Вольфганга Амадея Моцарта; и Леопольд отдалился от своей матери после переезда в юные годы в 1737 в Зальцбург; следовательно, между бабушкой и внуком не было контактов в тот период, когда их жизни совпадали.

Другой сын Иоганна Георга, Франц Алоис Моцарт, остался в Аугсбурге и следил за карьерой своего отца, работая переплетчиком (он также иногда издавал религиозные трактаты). Он был отцом Марии Анны Феклы Моцарт, двоюродной сестры и друга Вольфганга.

Семья

Супруги 
 Анна Мария Баннегер (1667–1718)
 Анна Мария Зульцер (1696–1766)

Дети 
 Иоганн Георг Леопольд Моцарт (родился 14 ноября 1719 года в Аугсбурге, умер 28 мая 1787 года в Зальцбурге)
 Иоганн Христиан Моцарт (родился 1721 в Аугсбурге; умер в 1722 там же)
 Иоганн Христиан Моцарт (родился 1722 г. в Аугсбурге; умер до 1755 г.)
 Джозеф Игнац Моцарт (родился 7 августа 1725 г. в Аугсбурге; умер 11 января 1796 г., там же)
 Франц Алоиз Моцарт (родился 19 июля 1727 г. в Аугсбурге; умер 14 июня 1791 г., там же)
 Мария Элеонора Моцарт (родилась 1729 в Аугсбурге, умерла в 1806)
 Мария Доротея Моцарт (родилась 1731 в Аугсбурге; умерла в 1731 там же)
 Терезия Франциска Моцарт (родилась 1734 в Аугсбурге; умерла в 1800)
 Лоренц Антон Моцарт (родился 1735 в Аугсбурге; умер в 1736 там же)

Литература 
Solomon, Maynard (1995). Mozart: A Life, HarperCollins.

Примечания 

Вольфганг Амадей Моцарт